Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 81001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 1 marca 2000 do 31 sierpnia 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

81001-81100

81101-81200

81201-81300

81301-81400

81401-81500

81501-81600

81601-81700

81701-81800

81801-81900

81901-82000

Przypisy 

Lista planetoid 081001-082000